Paruresis, niet kunnen plassen in de nabijheid van andere mensen
 Stress-incontinentie, urineverlies bij hoesten of niezen